Osoby:
 Arnold Stiller – żydowski fabrykant
 Ben Stiller – amerykański aktor i reżyser
 Edgar Stiller – zbrodniarz nazistowski
 Jerry Stiller – amerykański aktor i komik
 Kristina Stiller – brytyjska wioślarka
 Mauritz Stiller – szwedzki reżyser, aktor i scenarzysta
 Nina Stiller – polska piosenkarka i aktorka
 Robert Stiller – polski tłumacz i pisarz

Inne:
 Stiller – powieść Maxa Frischa
 Sportfreunde Stiller – niemiecki zespół muzyczny